Dechani es un pueblo al Occidente de Kosovo, es conocido por el Monasterio de Visoki Dechani que pertenece a la Iglesia ortodoxa serbia, la ciudad pertenece al municipio homónimo en el Distrito de Dakovica. 

Localidades de Kosovo